Outlook [] ( ‚Aussicht‘) steht für Dienste, welche von Microsoft entwickelt wurden:

 Microsoft Outlook, ein E-Mail-Programm
 Outlook Express, ein eingestelltes E-Mail-Programm
 Outlook Web App, eine verwendete Technik zum Zugriff auf E-Mail Postfächer
 Outlook.com, einen Webmail-Anbieter

Orte:
 Outlook (Montana), eine Stadt in Montana, Vereinigte Staaten
 Outlook (Saskatchewan), in Saskatchewan, Kanada
 Outlook (Washington), eine Stadt in Washington, Vereinigte Staaten

Zeitschriften:
 The Outlook (USA), amerikanisches Wochenmagazin aus New York City (1870–1930)
 The Outlook (Vereinigtes Königreich), britisches Wochenmagazin (1898–1928)
 Outlook (Indien)

Sonstiges:
 Outlook Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika